Personen met de achternaam (van) Boelens:
 Alphonse Boelens (1877 - 1936), Belgisch architect
 Ambrosius Ayzo van Boelens (1766-1834), Nederlands raadsheer en parlementslid
 Andries Boelens (1455-1519 ), Nederlands schepen en burgemeester
 Ayzo van Boelens (1694-1782), Nederlands raadsheer
 Boel Dirck Boelens (±1430-1483), Nederlands schepen en burgemeester
 Boelardus van Boelens (1667-1730), Nederlands luitenant
 Boelardus Augustinus van Boelens (1722-1777), Nederlands dichter
 Cornelis Boelens (1775-1822), Nederlands boer en bestuurder
 Hubert Boelens, Belgisch politicus en bierbrouwer
 Jan Boelens (1758-1846), Nederlands koopman, molenaar en maire
 Jan Hendrik van Boelens (1792-1865), Nederlands burgemeester
 Jans Boelens Kzn. (1891-1965), Nederlands architect
 Luuk Boelens (1957), Nederlandse planoloog en hoogleraar 
 Peter Boelens (1949), Nederlands politicus
 Victor Boelens (1872-1955), Belgisch architect

Een familie Boelens:
 Van Boelens (geslacht), de familie (Van) Boelens, een patriciërsfamilie in Friesland

En tevens naar:
 Boelenslaan, een dorp in Friesland
 Brouwerij Boelens, een bierbrouwerij in Belsele, Oost-Vlaanderen
 Hans Boelenshuis, een grachtenpand in Sneek, Friesland

Zie ook 
 Boelen (doorverwijspagina)